Museum van de Boekdrukkunst in Brussel
 Drukkerijmuseum (Etten-Leur)
 Drukkerijmuseum (Leiden)
 Drukkunstmuseum in Maastricht
 Drukkerijmuseum (Meppel)